Сантијаго Местла има више значења:

 Сантијаго Местла (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сантијаго Местла (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику